Ян Валери́ (; родился 22 февраля 1999) — французский футболист, защитник французского клуба «Анже».

Клубная карьера 
Валери родился в Шампиньи-сюр-Марн, выступал за ряд любительских футбольных клубов. С 2013 по 2015 год был игроком футбольной академии «Ренна», после чего перешёл в академию «Саутгемптона». 27 ноября 2018 года дебютировал в основном составе «святых» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Лестер Сити». 1 декабря 2018 года дебютировал в Премьер-лиге, проведя полный матч против «Манчестер Юнайтед» .

2 марта 2019 года забил свой первый гол за «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». 9 марта 2019 года забил свой второй гол в сезоне в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэм Хотспур».

Летом 2022 года пополнил состав французского футбольного клуба Анже.

Карьера в сборной 
Валери выступал за сборные Франции до 17 и до 18 лет. В январе 2019 года он встретился с главным тренером сборной Туниса Аленом Жирессом, обсудив возможность выступления за национальную сборную Туниса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Саутгемптона»

Футболисты Франции
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Анже»